James Weaver – amerykański polityk, kongresmen z Iowy, kandydat na prezydenta 
 James Weaver – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii 
 James Weaver (ur. 1955) – brytyjski kierowca wyścigowy